Влади́мир Ма́рков:
 Марков, Владимир Аверьянович (1889—1942) — русский футболист.
 Марков, Владимир Александрович (1923—1955) — советский танкист, Герой Советского Союза.
 Марков, Владимир Алексеевич (1946—2017) — советский хоккеист.
 Марков, Владимир Андреевич (1871―1897) — русский математик.
 Марков, Владимир Васильевич (род. 1947) — советский, российский учёный-механик прикладной математик.
 Марков, Владимир Викторович (род. 1980) — российский футболист.
 
 Марков, Владимир Константинович (род. 1955) — российский политик, депутат Государственной думы.
 Марков, Владимир Михайлович (1891—1965) — русский офицер, герой Первой мировой войны.
 Марков, Владимир Несторов (1883—1962) — болгарский микробиолог.
 
 
 Марков, Владимир Фёдорович (1920—2013) — американский славист, поэт, переводчик и литературовед.
 Марков, Владимир Филиппович (1941—2022) — советский игрок в хоккей с шайбой.